La classe Warrior peut faire référence à deux classes de navires de la Royal Navy :
 la , une classe de deux cuirassés à coque en fer construits au milieu du  ;
 la , une classe de croiseurs cuirassés construits au début du  qui participent à la Première Guerre mondiale.

Warrior